Volare (italienisch „fliegen“) steht für:

 Volare Airlines, italienische Fluggesellschaftgruppe
 Volare Group, schweizerische Investorengruppe
 Alternativtitel von Nel blu dipinto di blu, italienischer Schlager aus dem Jahr 1958
 Volare (Achterbahn), Stahlachterbahnmodell von Zamperla Rides
 Vorarlberger Landesrepositorium, digitale Bibliothek der Vorarlberger Landesbibliothek

Siehe auch: